Горго има више значења:
 Горго (Ферара), је насеље у Италији у округу Ферара, региону Емилија-Ромања
 Горго (Падова), је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Горго (Удине), је насеље у Италији у округу Удине, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Горго (Венеција), је насеље у Италији у округу Венеција, региону Венето
 Горго ал Монтикано, је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Горго од Спарте